Esterno – ruolo del baseball
Esterno – ruolo del calcio a 5
Esterno – ruolo dell'hockey
Esterno – luogo nella terminologia cinematografica